Оге Вестол (, 24 декабря 1922, Арендал — 30 марта 2008) — норвежский шахматист, национальный мастер. Чемпион Норвегии 1949 г. Шестикратный серебряный призер чемпионатов Норвегии. Двукратный бронзовый призер турниров северных стран. В составе сборной Норвегии участник нескольких шахматных олимпиад.

Биография 
Родился в Арендале. Детство провел в Кулботе. В 1932 г. вступил в местный шахматный клуб. Первым наставником Вестола был  Георг Кристиансен, чемпион шахматного клуба Кулбота и коллега по работе Оге Вестола-старшего (отца шахматиста). Внук Г. Кристиансена Б. Эстенстад впоследствии стал многократным чемпионом Норвегии.

С 1934 г. был членом шахматного клуба "Oslo Schakselskap".

Вестол быстро прогрессировал и, еще будучи школьником, смог выиграть 2-й дивизион чемпионата Норвегии. Еще через год он стал серебряным призером побочного соревнования турнира северных стран.

Во время оккупации Норвегии немецкими войсками не участвовал в соревнованиях. Вернулся в шахматы в 1945 г. Много лет считался вторым по силе шахматистом Норвегии после О. Барды.

На протяжении восьми лет входил в состав олимпийской сборной Норвегии. Лучшие результаты на олимпиадах показал в 1954 и 1958 гг. В 1954 г. в предварительном раунде он смог выиграть партии у С. Глигорича и Б. Ларсена. В 1958 г. ему не хватило пол-очка до выполнения нормы международного мастера (в предварительном раунде сыграл вничью с С. Решевским).

Спортивные результаты

Литература 
 Norsk Sjakkblad nr. 6, 2002, side 23-25, Intervju ved Øystein Brekke
 Bergens Schakklub si heimeside (sjå 03.04.2008 med nekrolog av Øystein Brekke)
 Øystein Brekke: Norges Sjakkforbund 75 år, Norges Sjakkforbund, 1989 ISBN 82-991916-0-2
 Øystein Brekke: Nordisk sjakk i 100 år, Norsk sjakkforlag, 1999 ISBN 82-90779-03-8

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Норвегии по шахматам